Maggiolino (Melolontha melolontha) – insetto appartenente all'ordine dei Coleotteri, famiglia degli scarabeidi
Volkswagen Maggiolino (VW Typ 1) – autovettura tedesca
Maggiolino – personaggio dei cartoni animati della serie Transformers
Maggiolino – tipo di pane lombardo